Clan Russo dei Quartieri Spagnoli – clan camorristico della città di Napoli
Clan Russo di Nola – clan camorristico della città di Nola